Het ATP-toernooi van Tokio Indoor (officieel het Seiko Super Tennis) van 1990 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober in het Japanse Tokio. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Tokyo Indoor
Indoor ATP-toernooi van Tokio